ZMM kann bedeuten:

 Ein Registername der Advanced Vector Extensions mit einer Breite von 512 bit
 Firma ZMM-Electronik, Anbieter von Elektronikbauteilen

Abkürzung